MTV Pulse je hudební televizní kanál vysílající celodenně. Má dvě jazykové mutace:

MTV Pulse (Francie) – francouzská  verze zahájená v roce 2005
MTV Pulse (Itálie) – italská verze zahájená v roce 2007